SPB kan syfta på:

 SPB - ett tillägg till protokollet för IEEE 802.1-nät för att bestämma den bästa vägen att skicka datagram eller paket genom ett paketbaserat nätverk, se Shortest path bridging
 SBP - en pantbank i Sverige, se Svensk Pantbelåning
 SPB-variabel, en långsamt pulserande variabel stjärna som även kallas 53 Persei-variabel